Плотницкий конец или «Плотники» — один из пяти концов (районов) древнего Новгорода.

История 
Плотницкий конец выделился в XII веке из Славенского конца. Располагается в северной части Торговой стороны.

Как и в других городских концах, общественно значимые вопросы решались горожанами на вече, но о том, где собиралось вече Плотницкого конца, ничего не известно.

По территории Плотницкого конца до 1954 года протекал древний Фёдоровский ручей, до постройки церкви Фёдора Стратилата называвшийся Плотницким.

Памятники архитектуры 
 Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
 Церковь Никиты Мученика (Великий Новгород)
 Церковь Фёдора Стратилата на Ручью
 Церковь Дмитрия Солунского на Славкове улице
 Церковь Рождества Богородицы на Михалице

См. также 
 Загородский конец
 Людин конец
 Неревский конец
 Берестяные грамоты
 Новгородский кодекс

Примечания

Ссылки 
 
 Дубровин Г. Е. О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода 
 История архитектурно-планировочного развития города

История Великого Новгорода
Археологические объекты Новгородской области